Cremonesi ist der Name folgender Personen:

 Carlo Cremonesi  (1866–1943), italienischer Kurienkardinal
 Lelo Cremonesi (1919–2018), italienischer Designer
 Michele Cremonesi (* 1988), italienischer Fußballspieler